Залогин — фамилия; имеет женскую форму Залогина.
 Залогин, Александр Васильевич (1946—1999) — советский хоккеист, чемпион СССР (1967).
 Залогин, Геннадий Борисович (1953—2009) — советский и российский актёр театра и кино, театральный деятель.
 Залогина, Анна Михайловна (более известна под фамилией Капцова; 1860—1927) — купчиха первой гильдии, потомственная почётная гражданка, промышленница.